Iceland peut désigner :
 Islande en anglais ;

 Iceland, une chaîne de supermarchés britanniques.

Voir aussi 
 
 
 , page d'homonymie